Группа 4 отборочного турнира чемпионата Европы 2017 состоит из пяти команд: Швеции, Дании, Польши, Словакии и Молдавии. Жеребьёвка турнира состоялась 20 апреля 2015 года.

Команды сыграли между собой двухкруговой турнир, победитель которого напрямую вышел в финальную стадию чемпионата Европы. Команда занявшая второе место в зависимости от показателей либо выходит в финальный турнир, либо квалифицируется в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 

7 мячей

  Надия Надим

  Пернилла Хардер

6 мячей

  Санне Троэльсгор

3 мяча

  Катажина Далещик
  Дана Фецкова

  Косоваре Аслани

  Фридолина Рольфё

2 мяча

  Йоханна Расмуссен
  Доминика Грабовска
  Ева Паёр

  Александра Бируова
  Яна Войтекова
  Эмилия Аппельквист

  Оливия Скуг
  Паулина Хаммарлунд
  Лотта Шелин

1 мяч

  Людмила Андоне
  Агнешка Винчо
  Наталия Худзик
  Патриция Гмирова
  Луция Ондрушова

  Патриция Фишерова
  Доминика Шкорванкова
  Эмма Берглунд
  Стина Блэкстениус
  Малин Диас

  Аманда Илестедт
  Каролин Сегер
  Линда Сембрант
  Лина Хуртиг

1 автогол

  Ана Арнауту

  Наталия Мунтяну

Примечания

Ссылки 
 Положение команд 

Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2017